Jméno a příjmení Julius Lippert má více nositelů:

 Julius Lippert (historik) (1839–1909) – rakouský a českoněmecký historik a politik, poslanec zemského sněmu a Říšské rady
 Julius Lippert (orientalista) (1866–1911) – německý knihovník a orientalista
 Julius Lippert (novinář) (1895–1956) – německý novinář, politik NSDAP, primátor Berlína